

Cucina 
 Mazurek – dolce polacco

Persone 
 Beata Mazurek – politica polacca
 Franco Mazurek – calciatore argentino
 Marta Mazurek – attrice polacca
 Rob Mazurek – compositore statunitense
 Zuzanna Mazurek – nuotatrice polacca